Ricordi puede referirse a:

 Casa Ricordi, editorial de música clásica fundada en 1808 en Milán.
 Giovanni Ricordi (1785-1853), violinista italiano.
 Giulio Ricordi (1840–1912), editor y músico italiano.
 Cyclura ricordi, también conocida como iguana Ricordi, especie de lagarto que pertenece a la familia de los iguánidos.
 Ricordi (Finley), canción de la banda italiana Finley.
 Vini Ricordi, equipo ciclista italiano